Toutain est un ancien prénom normand d'origine norroise (Þorsteinn « pierre de Thor »), notamment porté comme :

Patronyme 

 Charles Toutain, ou Charles Toustain (1501-1564), poète français ;
 Pierre Toutain (1645-1686), peintre français ;
 Paul Toutain (1838-1916), homme politique français ;
 Paul Toutain, dit Jean Revel (1848-1925), écrivain français ;
 Jules Toutain (1865-1961), archéologue français ;
 André Toutain (1905-1978), homme politique français ;
 Roland Toutain (1905-1977), cascadeur, acteur et auteur de chansons français ;
 Jean Toutain (1920-2006), homme politique français ;
 Jacques Toutain (1929-1985), homme politique français ;
 Ghislaine Toutain (1930), journaliste et femme politique française ;
 Josep Toutain (1932-1997), éditeur espagnol de bandes dessinées, fondateur et directeur de sa propre maison d'édition (Toutain Editor, active de 1973 à 1992) ;
 Pierre Toutain, dit Pierre Toutain-Dorbec (1951), photographe, sculpteur, peintre et journaliste français ;
 Richard Toutain (1959), footballeur professionnel français ;
 Thierry Toutain (1962), athlète marcheur français ;
 Caroline Toutain, née Sylvie Duriez (1963), écrivain français ;
 Sabine Toutain (1966), altiste française.

Élément de toponyme 
 Saint-Toutain, lieu-dit de la Sarthe
 Toutainville, commune de l'Eure
 La Pierre Toutain à Bacqueville (Eure)
 Le Bois-Toutain à Saint-Martin-aux-Arbres (Seine-Maritime)
 Le Puits-Toutain à Mesnil-Esnard (Seine-Maritime)
 Lieu Toutain à Bonnebosq (Calvados)
 Toutain à Rouville (Seine-Maritime)
 Toutain au Torquesne (Calvados)

Autres 
 Prix Toutain, ancien prix triennal d'histoire.

Voir aussi 
 
 Thurstan
 

Patronyme français
Patronyme normand
Nom théophore